Stomatostemma är ett släkte av oleanderväxter. Stomatostemma ingår i familjen oleanderväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Oleanderväxter
Stomatostemma

en:Cryptolepis (plant)